Превращение — значительное изменение вида, характера, переход в иное состояние, , .
 «Превращение» — повесть Франца Кафки, написанная в 1912 году.
 «Превращение» — советский мультипликационный фильм 1982 года.
 «Превращение» — российский фильм, снятый по мотивам повести Кафки в 2002 году.
 «Превращение» () — британский фильм, снятый по мотивам повести Кафки в 2012 году.
 «Превращение» () — американский фантастический триллер 2020 года.

См. также